Petrkov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Petrkov, Ortsteil von Bojanov, Okres Chrudim
 Petrkov, Ortsteil von Lípa u Havlíčkova Brodu, Okres Havlíčkův Brod
 Petrkov, Ortsteil von Zachotín, Okres Pelhřimov
 Petrkov 1.díl, Ortsteil von Vysočina (Ort), Okres Chrudim
 Petrkov 2.díl, Ortslage von Vysočina (Ort), Okres Chrudim
 Petrkov 3.díl, Ortsteil von Trhová Kamenice, Okres Chrudim

 Petrkov, tschechisches Exonym für Piotrków Trybunalski